Ефремов, Дмитрий: Ефремов, Дмитрий Васильевич (1900—1964) — министр электропромышленности СССР.
 Ефремов, Дмитрий Владиславович (род. 1995) — российский футболист.
 Ефремов, Дмитрий Дмитриевич (1859—1912) — российский математик.
 Ефремов, Дмитрий Иванович (1926—2005) — Герой Советского Союза.
 Ефремов, Дмитрий Сергеевич (род. 1979) — российский политолог, журналист, политический и общественный деятель.